HD 222109 — бело-голубая звезда главной последовательности, находящаяся в созвездии Андромеда на расстоянии приблизительно 807,34 св. лет от Земли. Является двойной или кратной. По состоянию на 2007 год, радиус звезды оценивается в 4,71 солнечного радиуса. Исходя из отрицательной радиальной скорости, звезда приближается к Солнцу. Планет у HD 222109 обнаружено не было. Звезда видима невооружённым глазом на ночном небе.

Примечания 

Звёзды по алфавиту
Звёзды B-класса
Андромеда (созвездие)
Звёзды созвездия Андромеды
Бело-голубые звёзды главной последовательности